Dearing (Géorgie)
 Dearing (Kansas)

 Alice Dearing (1997-), nageuse britannique
 Paul Dearing (1942-2015), joueur de hockey sur gazon australien